Кирилл Ставровецкий, также — Транквиллион-Ставровецкий и Ставровецкий Безродный (зап. русс.: Киріл Транквѣлион Ставровецкий, , ; ум. , Чернигов, Речь Посполитая) — западнорусский православный богослов, философ, проповедник, впоследствии поддержавший унию церквей. Основатель типографии в Чернигове.

После осуждения его трудов Киевской православной митрополией перешёл в унию и стал одним из самых влиятельных сторонников унии католической и православной церквей, через свои труды оказавшим влияние на православное духовенство в Русском государстве, в частности, на вологодских старцев.

Биография 
Дата и место рождения Кирилла Транквиллиона Ставровецкого неизвестны, существует по меньшей мере три гипотезы о возможном месте его рождения: село Ставров на Волыни, село Ставрово в Гродненской земле, село Ставрово под Минском. Точное место рождения Кирилла установить невозможно. Кирилл Транквиллион-Ставровецкий часто менял места деятельности: Львов (учительство в братской школе в 1589), затем переезд на короткий срок в Вильно, затем снова во Львов, Уневский монастырь, затем в Замостье.

В селе Рохманове он с большими усилиями опубликовал в 1619 году «Евангелие учительное», состоящее из слов на воскресные и праздничные дни. «Евангелие учительное» было напечатано белорусским гравёром Максимом Вощанкой около 1698/1699 гг. Произведение, с одной стороны, получило широкое распространение, причём, как в Речи Посполитой, так и в Русском царстве, с другой, постоянно встречало крайне негативную характеристику со стороны православных духовных властей. После восстановления киевской митрополии её глава — Иов Борецкий, на соборе 1625 года вынес решение о несоответствии творчества Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого православному канону, следовании его католической традиции и составил список «ошибок» «Евангелия Учительного».

Также опубликовал в 1618 году — «Зерцало Богословия» (2 изд., 1692), в 1646, в Чернигове — «Перло многоценное» (2 изд., 1690) — сборник похвал Богоматери, ангелам и святым, о страшном суде и кончине мира. «Евангелие учительное» было, в соответствии с решением Киевской митрополии, признано в Москве сочинением папистическим и царским указом его было приказано уничтожать.

В «Евангелии…» (Киев, 1619 г.) дал следующее определение Бога: Бог есть существо пресущественное, албо бытность над все бытности, сама истотная бытность през ся стоящая, простая, несложная, без початку, без конца, без ограничения, величеством своим объемлет вся видимая и невидимая…

В 1627 году был издан указ царя Михаила Федоровича о конфискации и публичном сожжении произведений Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого, «чтоб та ересь и смута в мире не была».

Дело о вологодских еретиках 
Труды Кирилла Транквиллиона Ставровецкого основаны на трудах Кирилла Туровского ,которые он приспосабливал 
под новое время через разъяснительные добавления  и перефразирования ,подражая Кириллу.Они оказали влияние на вологодских старцев и сохранились в Вологде, несмотря на решение Киевской митрополии и последовавший за её решением царский указ. Особую популярность труды Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого получили в кругу вологодского попа Ивана Филимонова и подьячего Агейки Семёнова.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Евангелие учительное», издание 1696 года

Русские писатели XVII века
Религиозные деятели Украины
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Архимандриты Русской православной церкви